Der Name Wilen steht für verschiedene Ortschaften in der Schweiz:
 Wilen TG, politische Gemeinde im Kanton Thurgau (die frühere Ortsgemeinde hiess Wilen bei Wil)
 Wilen bei Wollerau, Ortsteil der Gemeinde Freienbach im Kanton Schwyz
 Wilen bei Neunforn, Ortsteil der Gemeinde Neunforn im Kanton Thurgau. Die nördlichen Teile des Ortes gehören zum Kanton Zürich. 
 Wilen (Gottshaus), Ortsteil der Gemeinde Hauptwil-Gottshaus im Kanton Thurgau
 Wilen (Herisau), Ortsteil der Gemeinde Herisau im Kanton Appenzell Ausserrhoden
 Wilen (Sarnen), Ortsteil der Gemeinde Sarnen im Kanton Obwalden

Wilen ist der Familienname folgender Personen:
 Barney Wilen (1937–1996), französischer Jazzmusiker

Sonstiges:
 Wilen (Mythologie) bezeichnet eine Gruppe von Wesen in der Mythologie der Slawen.